

Patronyme 
 Amavi peut désigner :
 Jordan Amavi (1994-), footballeur français

Prénom 
 Amavi est aussi un prénom.